Innalissuaq bezeichnet:
 Innalissuaq (Insel, Alanngorsuup Imaa), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Innalissuaq (Insel, Ikerasakitsoq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland